Ферзиково — топоним в Калужской области России.

 Ферзиково — посёлок в Калужской области, административный центр Ферзиковского района.
 Ферзиково — село в Ферзиковском районе Калужской области.
 Ферзиково — железнодорожная станция Московской железной дороги на участке Муратовка — Плеханово, расположена в одноимённом посёлке.